Hr. Ms. Piet Hein, бортовая литера PH (Его величества Пит Хейн) — эсминец флота Нидерландов типа Ван Гент.

Назван в честь голландского капера XVII века Пит Хейна.

Заложен на верфи «Burgerhout’s Scheepswerf en Machinefabriek» в Роттердаме 16 августа 1925 года, спущен на воду 30 июня 1927 года, вступил в строй 25 января 1929 года.

19 февраля 1942 года потоплен торпедами с японского эсминца «Асасио» в бою в проливе Бадунг у острова Бали.

Ссылки 
 Admiralen-class destroyers 

Эскадренные миноносцы типа «Ван Гент»